De Segunda Liga 2010–2011 was de 21ste editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie heette deze voetbaljaargang officieel de Liga Orangina 2010/2011. Het ging van start op 28 augustus 2010 en eindigde op 29 mei 2011.

De nummers één en twee, respectievelijk Gil Vicente en CD Feirense, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2011/12), terwijl de nummers vijftien en zestien, Varzim SC en CD Fátima, degradeerden naar de derde divisie, de Segunda Divisão.

In 240 competitieduels werd in totaal 594 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.48 doelpunt per wedstrijd. Dat was een verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.37. Topscorer was Bock van SC Freamunde met vijftien treffers.

Eindstand

Zie ook
Primeira Liga 2010/11
Taça da Liga 2010/11

Portugal 2
2011